Tetramethyllood, een zeer toxische organische verbinding
Transport & Mobilty Leuven, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in mobiliteitsproblematieken
Toronto Maple Leafs, een professioneel ijshockeyteam
TransManche Link, het Frans-Brits consortium verantwoordelijk voor de bouw van de Kanaaltunnel
IATA-luchthavencode voor de luchthaven van Tamale (Ghana)
Tailor Made Logistics, transportbedrijf in de haven van Gent
Tomorrowland (festival), een Belgisch dancefestival